Chatsjatoer Abovjan (1809-1848), schrijver en dichter in Armenië
 naar deze dichter zijn genoemd in Armenië:
Abovjan (Ararat), een dorp in de provincie Ararat
Khachatur Abovyan Park, stadspark in Yerevan
 Abovyanstraat, straat in Yerevan
Abovjan (Kotajk), een stad in de provincie Kotajk
Kotajk Abovjan, voetbalclub in Abovjan, Kotajk
Stadsstadion Abovyan, voetbalstadium in Abovjan, Kotajk

 Yuriy Abovyan, Sovjet-Russische zwemmer